Заверценский повят () — повят (район) в Польше, входит как административная единица в Силезское воеводство. Центр повята — город Заверце. Занимает площадь 1003,27 км². Население — 120 567 человек (на 30 июня 2015 года).

Административное деление 
 города: Поремба, Заверце, Лазы, Огродзенец, Пилица, Щекоцины
 городские гмины: Поремба, Заверце
 городско-сельские гмины: Гмина Лазы, Гмина Огродзенец, Гмина Пилица, Гмина Щекоцины
 сельские гмины: Гмина Ижондзе, Гмина Крочице, Гмина Влодовице, Гмина Жарновец

Демография 
Население повята дано на 30 июня 2015 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница повята 

Поветы Силезского воеводства